Tiburtius ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Tiburtius von Rom, römischer Märtyrer
 Franziska Tiburtius (1843–1927), deutsche Ärztin
 Friedrich Tiburtius (1784–1836), deutscher Pädagoge
 Heinrich Friedrich Tiburtius (1925–2007), deutscher Arzt
 Henriette Hirschfeld-Tiburtius (1834–1911), deutsche Zahnärztin
 Joachim Tiburtius (1889–1967), deutscher Politiker
 Karl Tiburtius (1834–1910), deutscher Schriftsteller und Arzt

Siehe auch: Tiburtiustag